Il termine Bertacchi può riferirsi a:

Persone
 Cosimo Bertacchi – geografo italiano (1854-1945)
 Domenico Bertacchi – medico e professore italiano (....-1596), fratello di Sigismondo I
 Ginella Bertacchi – attrice teatrale italiana
 Giovanni Bertacchi – poeta e critico letterario italiano (1869-1942)
 Giovanni Bertacchi – militare italiano (1894-1917), medaglia d'oro
 Pellegrino Bertacchi – vescovo cattolico italiano (1567-1627)
 Sigismondo I Bertacchi – storico italiano (1564-1635), fratello di Domenico

Architettura
 Palazzo Bertacchi-Cordati – palazzo storico lucchese del comune di Barga

Escursionismo
 Rifugio Giovanni Bertacchi – rifugio delle Alpi Retiche occidentali nel comune di Madesimo, in provincia di Sondrio